Kashima se poate referi la:

 Municipiul Kashima, o localitate în Japonia, în prefectura Ibaraki
 Municipiul Kashima, o localitate în Japonia, în prefectura Saga